NGC 5062-1 (другие обозначения — ESO 382-35, MCG -6-29-26, IRAS13155-3511, PGC 46351) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5062
Центавр (созвездие)